Longueselle est une ville fictive située au nord de Féerune, dans le monde imaginaire des Royaumes oubliés, du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Description

Longueselle est un village sur la Route du Commerce. Fondé en 1042 CV par Shardra Harpell, un esclave en fuite calishite, il est situé à l'est des Escarpes et à l'ouest des Landes Eternelles. Le village s’est construit autour de la maison magique de la famille Harpell, la Demeure au Lierre. Longueselle est célèbre pour la présence des Harpells, famille de magiciens aussi talentueux qu’excentriques dont les expérimentations se terminent souvent d’une façon désastreuse.

Drizzt Do'Urden se lie d’amitié avec les Harpells lors de ses voyages, et ils lui apporteront leur aide, à lui et ses amis Bruenor Marteaudeguerre, Régis, Wulfgar et Cattie-Brie, au cours de leurs aventures.

Ville des Royaumes oubliés